Bird of Paradise peut faire référence à :

Cinéma 

 Bird of Paradise, titre original du film L'Oiseau de paradis de King Vidor sorti en 1932 ;
 Bird of Paradise, titre original du film L'Oiseau de paradis de Delmer Daves sorti en 1951.

Musique 

 Bird of Paradise, un morceau de Charlie Parker ;
 Bird of Paradise, un album de Miles Davis ;
 Bird of Paradise, un morceau de Snowy White.

Autres 

 Bird of Paradise Island, autre nom de Little Tobago.

Voir aussi